Калиново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Калиново — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Калиново — деревня в Копыльском районе Минской области.

Польша 
 Калиново — сельская гмина в Элкском повяте Варминско-Мазурского воеводства.

Россия 
 Калиново — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Калиново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Калиново — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Калиново — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Калиново — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Калиново — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Калиново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Калиново — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Калиново — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Калиново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Калиново — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Калиново — деревня в Калининском районе Тверской области.

Словакия 
 Калиново — деревня в районе Полтар Банскобистрицкого края.

Украина 
 Калиново (до 2016 г. — Калинино) — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Калиново — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Калиново — село в Покровском районе Донецкой области.
 Калиново (до 2016 г. — Кирово) — село в Иванковском районе Киевской области.
 Калиново (до 2016 г. — Чапаевка) — село в Таращанском районе Киевской области.
 Калиново — посёлок городского типа в Попаснянском районе Луганской области.
 Калиново — село в Боровском районе Харьковской области.
 Калиново — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Калинов